Retama espinosa puede referirse a:
El nombre común de la planta Calicotome spinosa.
El nombre común de la planta Calicotome villosa.